Harry Houdini - um dos mais famosos escapologistas e ilusionistas da história
Ou ainda:
 Houdini (canção) - da banda norte-americana de indie pop Foster the People do primeiro álbum de estúdio Torches
 Houdini (filme) - filme norte-americano de 1953 dirigido por George Marshall, baseado na vida do ilusionista Harry Houdini
 Houdini (minissérie) - minissérie americana de duas partes escrita por Nicholas Meyer e dirigida por Uli Edel
 Houdini (álbum) - quinto álbum da banda de sludge metal Melvins, lançado em 1993 pela Atlantic Records

Desambiguações de antropônimos